Allee-Center bezeichnet

 Allee-Center Berlin, ein Einkaufszentrum in Berlin-Alt-Hohenschönhausen (ECE, 1994)
 Allee-Center Essen, ein Einkaufszentrum in Essen-Altenessen (ECE, 1973)
 Allee-Center Hamm, ein Einkaufszentrum in Hamm (1992)
 Allee-Center Leipzig, ein Einkaufszentrum in Leipzig-Grünau (1996)
 Allee-Center Magdeburg, ein Einkaufszentrum in Magdeburg (1998)
 Allee-Center Remscheid, ein Einkaufszentrum in Remscheid (ECE, 1986)